Shifrin ist der Familienname folgender Personen:

 David Shifrin (* 1950), US-amerikanischer Klarinettist und Musikpädagoge
 Seymour Shifrin (1926–1979), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Schiffrin
 Schifrin
 Shiffrin (Begriffsklärung)